Termenul „Banff” se poate referi la:

 Banff (Alberta) oraș din Canada
 Parcul Național Banff rezervație din Canada
 Banff (Aberdeenshire), comună din Scoția